Obrowo (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Toruński
 Obrowo (powiat Toruński), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Toruński